Arewa peut désigner : 

Arewa, mot haoussa ;
Arewa, petit état précolonial du Niger.
Arewa Dandi, zone de gouvernement local de l'État de Kebbi au Nigeria ;
Aréwa, race de cheval au Niger et au Mali.